Лососи́нное:
 Лососинное — озеро в Прионежском районе Карелии.
 Лососинное () — деревня в Прионежском районе Карелии.

См. также 
 Новое Лососинное () — посёлок в Прионежском районе Карелии.